Toponímia:
 Península de Gal·lípoli, península a la banda europea de l'estret dels Dardanels, a Turquia 
 Gal·lípoli o Gelibolu, ciutat principal de la península de Gal·lípoli 
 Gallipoli (ciutat d'Itàlia), ciutat italiana de la regió de la Pulla 
 Bisbat de Nardò-Gallipoli 
 Història:
 Batalla de Gal·lípoli (1305), primer setge durant la Venjança Catalana
 Batalla de Gal·lípoli (1306), segon setge durant la Venjança Catalana
 Batalla de Gal·lípoli (1312), enfrontament entre el Regne de Sèrbia i l'Imperi Romà d'Orient, contra els turcoples dirigits per Halil Pasha 
 Caiguda de Gal·lípoli (1354) durant les guerres romano-otomanes
 Reconquesta de Gal·lípoli (1366) durant les guerres romano-otomanes
 Batalla de Gal·lípoli (1915) durant la Primera guerra mundial
 Pel·lícules:
 Gal·lípoli (pel·lícula de 1981), pel·lícula del director australià Peter Weir sobre la batalla de Gal·lípoli 
 Gallipoli (pel·lícula de 2005), pel·lícula del director turc Tolga Örnek sobre la batalla de Gal·lípoli
 Miscel·lània:Tour de Gal·lípoli